7-й дивизион может означать:
 7-й отдельный дивизион бронепоездов
 7-й дивизион подводных лодок Балтийского флота